Ackerman ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Ackerman (1929–1988), südafrikanischer Fußballspieler
 Bettye Ackerman (1924–2006), US-amerikanische Schauspielerin
  Bob Ackerman (1940/41–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Bruce A. Ackerman (* 1943), US-amerikanischer Philosoph
 Diane Ackerman (* 1948), US-amerikanische Schriftstellerin
 Ernest R. Ackerman (1863–1931), US-amerikanischer Politiker
 Forrest J. Ackerman (1916–2008), US-amerikanischer Autor, Herausgeber und Verleger
 Francis Ackerman (um 1335–1387), flämischer Soldat und Diplomat
 Frank Ackerman (1946–2019), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Gary Ackerman (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Hylton Ackerman (1947–2009), südafrikanischer Cricketspieler
 Jack Ackerman (1931–1991), US-amerikanischer Songwriter, Sänger und Schauspieler
 James Ackerman (1990–2015), australischer Rugbyspieler
 James S. Ackerman (1919–2016), US-amerikanischer Architekturhistoriker
 Keith Ackerman (* 1946), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Quincy
 Kenneth D. Ackerman, US-amerikanischer Rechtsanwalt und Autor
 Leslie Ackerman (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Nathan Ackerman (1908–1971), US-amerikanischer Psychiater
 Nathanael Ackerman (* 1978), britisch-US-amerikanischer Ringer
 Paul Ackerman (1909–1977), US-amerikanischer Musikjournalist
 Phyllis Ackerman (1893–1977), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Raymond Ackerman (* 1931), südafrikanischer Geschäftsmann
 Richard Henry Ackerman (1903–1992), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Covington

 Samuel K. Ackerman († 2006), US-amerikanischer Manager
 Susan L. Ackerman (* 1960), US-amerikanische Neurowissenschaftlerin
 Susan Rose-Ackerman (* 1942), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Thomas E. Ackerman, US-amerikanischer Kameramann
 Tony Ackerman (* 1948), englischer Fußballspieler
 Tony Ackerman (Musiker) (* 1950), US-amerikanischer Gitarrist und Lehrer 
 Tracy Ackerman, britische Sängerin und Songschreiberin
 William Ackerman (* 1949), US-amerikanischer Gitarrist, Komponist und Labelgründer 

Geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:

— Orte:
 Ackerman (Mississippi), Choctaw County, Mississippi
 Ackerman (Colorado), Mineral County, West Virginia (nicht mehr existent)
 Ackermans Mills, Bergen County, New Jersey
 Ackermanville, Northampton County, Pennsylvania

— Fließgewässer:
 Ackerman Branch, Dubois County, Indiana
 Ackerman Run, Franklin County, Ohio
 Ackerman Slough, Milam County, Texas

— im NRHP gelistete Objekte:
 Ackerman Drug Store, in Rison, Arkansas, ID-Nr. 78003473
 Ackerman-Boyd House, in Franklin Lakes, New Jersey, ID-Nr. 83001452
 Ackerman-Dater House, in Saddle River, New Jersey, ID-Nr. 83001453
 Ackerman-Demarest House, in Ho-Ho-Kus, New Jersey, ID-Nr. 83001454
 Ackerman-Dennett House, in Saddle River, New Jersey, ID-Nr. 90001553
 Ackerman-Dewsnap House, in Saddle River, New Jersey, ID-Nr. 86001599
 Ackerman-Hopper House, in Glen Rock, New Jersey, ID-Nr. 83001455
 Ackerman-Smith House, in Saddle River, New Jersey, ID-Nr. 86001600
 Ackerman-Van Emburgh House, in Ridgewood, New Jersey, ID-Nr. 83001456
 Ackerman-Zabriskie-Steuben House, in River Edge, New Jersey, ID-Nr. 83001457

— Sonstige:
 Ackerman Choctaw County Airport
 Ackerman Canyon, Tal im Lander County, Nevada
 Ackerman Mine, Mine im Crook County, Wyoming
 Ackerman Pond, Stausee im Williamsburg County, South Carolina
 Ackerman Pond Dam, Damm im Williamsburg County, South Carolina
 Town of Ackerman, Civil district im Choctaw County, Mississippi

Siehe auch:

 Ackerman Creek
 Ackerman House
 Ackerman Island
 Ackerman Lake
 Ackermann
 Akkerman
 Akkermann
 Akerman
 Akermann
 Ackermans
 Akkermans